Église de l'Ascension peut désigner :

en 
 l'église de l'Ascension à Čajniče ;
 l'église en bois de l'Ascension à Kola () ;
 l'église de l'Ascension à Kola (1939) ;

en  
 l'église de l'Ascension (Imbomon) à Jérusalem ;
église et monastère de l'Ascension du Mont des Oliviers, Jérusalem ;
église de l'Ascension de l'hôpital Augusta Victoria, Jérusalem

en 
 Église de l'Ascension à Heinola

en Lituanie
 l'église de l'Ascension à Vilnius ;

en 
 l'Église de l'Ascension à Iaroslavl ;
 l'église de l'Annonciation-Ascension à Iaroslavl ;
 l'église de l'Ascension à Kasli ;
 l'église de l'Ascension à Tchaltyr (oblast de Rostov) ;

en 
 l'église de l'Ascension à Ada, en Voïvodine ;
 l'église de l'Ascension à Belgrade ;
 l'église de l'Ascension à Bukovac, en Voïvodine ;
 l'église de l'Ascension à Čačak ;
 l'église de l'Ascension à Čurug, en Voïvodine ;
 l'église de l'Ascension à Deč, en Voïvodine ;
 l'église de l'Ascension à Dren, dans la municipalité d'Obrenovac et sur le territoire de la Ville de Belgrade ;
 l'église en bois de l'Ascension à Dub ;
 l'église de l'Ascension à Dublje ;
 l'église de l'Ascension à Golobok, près de Smederevska Palanka ;
 l'église orthodoxe roumaine de l'Ascension à Grebenac, près de Bela Crkva ;
 l'église de l'Ascension à Jabukovac ;
 l'église de l'Ascension à Jakovo, dans la municipalité de Surčin et sur le territoire de la Ville de Belgrade ;
 l'église de l'Ascension à Jarkovac, en Voïvodine ;
 l'église de l'Ascension à Kožetin ;
 l'église en bois de l'Ascension à Kućani ;
 l'église de l'Ascension à Kučevo ;
 l'église de l'Ascension à Mionica ;
 la vieille église de l'Ascension à Osečina ;
 l'église de l'Ascension à Pambukovica, près de Ub ;
 l'église de l'Ascension à Petrovac na Mlavi ;
 l'église de l'Ascension à Potporanj, en Voïvodine ;
 l'église en bois de l'Ascension, à Pranjani ;
 l'église de l'Ascension, à Rogačica ;
 l'église de l'Ascension à Ruma, en Voïvodine ;
 l'église de l'Ascension à Sanad, en Voïvodine ;
 l'église en bois de l'Ascension à Skadar, près d'Osečina ;
 l'église de l'Ascension à Staro Selo ;
 l'église de l'Ascension à Štavalj ;
 l'église de l'Ascension à Subotica, en Voïvodine ;
 l'église de l'Ascension à Šurjan, en Voïvodine ;
 l'église de l'Ascension à Veliki Krčimir ;
 l'église de l'Ascension à Žabari ;
 l'église de l'Ascension à Zavoj.
en  
 Église de l'Ascension de Yasinia ;
 Église de l'Ascension de Tchortkiv.

Articles connexes